Dohm steht für:
 Dohm-Lammersdorf, ein Ort im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz 
 Dohm (Bergisch Gladbach), ein ehemaliger Ortsteil in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen 

Dohm ist der Familienname folgender Personen: 
 Alfred Dohm (1922–1982), saarländischer Politiker
 Bernhard Dohm (1905–1986), deutscher Politiker 
 Christian Konrad Wilhelm von Dohm (1751–1820), preußischer Diplomat, politischer und historischer Schriftsteller
 Ernst Dohm (1819–1883), deutscher Übersetzer, Redakteur und Schauspieler
 Gaby Dohm (* 1943), deutsch-österreichische Fernsehschauspielerin
 Hedwig Dohm (1831–1919), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Hinrich Dohm (1865–1943), deutscher Landwirt und Parlamentarier
 Horst Dohm (1930–1998), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Wilmersdorf
 Horst Dohm (Journalist) (1939–2023), deutscher Journalist und Autor
 Peter Meyer-Dohm (* 1930), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer
 Volker Dohm (* 1943), deutscher Physiker
 Will Dohm (1897–1948), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Christian-von-Dohm-Gymnasium
 Horst-Dohm-Eisstadion
 Dom
 Dome
 Doom (Begriffsklärung)
 Thom